Tóth Szabolcs (1924–2010) orvos, idegsebész, ideggyógyász
 Tóth Szabolcs (?) zenész, szitárművész
 Tóth Szabolcs (1974) rockzenész
 Tóth Szabolcs (1981) humorista
 Tóth Szabolcs (1992) labdarúgó